

Patronyme 

Patronyme porté par de nombreuses personnalités israéliennes ou juives :
 Amir Peretz (1952-), homme politique israélien ;
 Dor Peretz (1995-), footballeur israélien ;
 Isaac Leib Peretz (1852–1915), écrivain de langue yiddish ;
 Henri Peretz (19?-), sociologue et écrivain français ;
 Ludwik Peretz (1923-2022), architecte français;
 Rafi Peretz (1956-), rabbin et homme politique israélien ;
 Vicky Peretz (1953-2021), footballeur israélien ;

Variantes et homophonies 

 Perets, variante
 ,  homophonie et variante espagnole
 , homophonie portugaise
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif